Flachslanden steht für:

 Flachslanden, ein Markt im Landkreis Ansbach in Mittelfranken  
 Flachslanden (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie

Flachslanden ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Flachslanden (1412–1476), Bürgermeister von Basel (1454–1463)
 Johann Baptist von Flachslanden (1739–1822), Politiker und Malteser-Ordensritter

Siehe auch:

 Flaxlanden, elsässischen Gemeinde